W Polsce 
 Goliszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Goliszew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Goliszew – gromada